Melio è sia un nome proprio di persona maschile che un cognome.

Persone 

Anthony Melio – politico statunitense
Iacopo Melio – giornalista, scrittore, politico e attivista per i diritti umani e civili italiano
 Melio Bettina – pugile statunitense
Publio Melio Capitolino – politico romano
Spurio Melio – cittadino romano plebeo che con un uso demagogico della sua enorme ricchezza, probabilmente cercò di diventare re dell'antica Repubblica romana

Geografia 
Melió – località a Sant Guim de Freixenet, Spagna

Pagine correlate 
 Melia